Pedinó kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pedinó (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Pedinó (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 
 Pedinó (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar